Лачар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 13,12 км². Население — 3115 человек (на 2010 год). Расстояние — 22 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Исидро и святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады